

Arte 

 Verdun – dipinto di Félix Vallotton

Geografia 
 Australia
 Verdun – cittadina australiana
 Canada
 Verdun – antica città del Québec, fusa con Montréal nel 2002
 Francia
 Verdun (in passato Verdun-sur-Meuse.) – città della Mosa
 Verdun – comune dell'Ariège
 Verdun-en-Lauragais – comune dell'Aude
 Verdun-sur-Garonne – comune di Tarn e Garonna
 Verdun-sur-le-Doubs – comune della Saona e Loira

Persone 
 Ernesto Verdun – calciatore italiano
 José Verdún – calciatore uruguaiano

Videogiochi 
 Verdun – videogioco ambientato nella prima guerra mondiale